Кубок Шпенглера 1947 — 23-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 29 грудня по 31 грудня 1947 року.

Результати 
29.12.1947  «Давос» —  Цюрих СК — 6:5 (2:1, 0:1, 4:3) 
29.12.1947  ЛТЦ Прага —  Лозанна — 11:2 (4:0, 1:2, 6:0)

30.12.1947  «Давос» —  Лозанна — 12:2 (4:1, 3:0, 5:1)
30.12.1947  Цюрих СК —  ЛТЦ Прага — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

31.12.1947  Цюрих СК —  Лозанна — 8:9 ОТ (1:1, 4:5, 3:2, 0:1)
31.12.1947  «Давос» —  ЛТЦ Прага — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1947
1947 у хокеї з шайбою